Grauenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Hinrich Grauenhorst (1919–1998), deutscher Maler
 Joachim Grauenhorst (1917–1998), deutscher Journalist und Maler
 Julius Grauenhorst (1875–1966), deutscher Industrieller